The Informer (1912), een kortfilm van D. W. Griffith
The Informer (1935), een film van John Ford
The Informer (2019), een film van Andrea Di Stefano
The Informer (televisieserie), een Britse dramaserie uit 1966